Со́мообра́зные  — отряд лучепёрых рыб, включающий сомов и сходных с ними представителей. На июль 2018 года в состав отряда включают 40 современных семейств с 497 родами и 3781 видом и 3 ископаемых семейства. Распространены в водоёмах Европы (3 вида), Азии (842 вида), Африки (557), Северной (50), Центральной (64) и Южной (2169) Америки, Океании (44), в Атлантическом (20), Индийском (41) и Тихом (60) океанах. В водах Австралии встречаются вторично пресноводные представители угрехвостых сомов; в водоёмах полярных регионов планеты их нет. В пресных водах России — 10 видов сомообразных.

Сомообразные очень разнообразны по величине, достигают длины от 1,2 см (Miuroglanis platycephalus и Scoloplax dolicholophia из Южной Америки) до 5 м при массе до 306 кг (обыкновенный сом из Европы). Однако большинство сомообразных — мелкие рыбы, почти половина всех их видов имеет размеры, не превышающие 10 см, и только около 2% представителей отряда вырастают до 1 м и более (средняя длина тела сомообразных составляет около 20 см).

Классификация 
В 2018 году в отряде сомообразных выделяют следующие семейства:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (= Schilbidae)
 
  (107 видов, Евразия, 6 см — 5 м)

Разнообразие сомообразных

См. также 
 Сом обыкновенный
 Канальный сом
 Gogo (животное)

Примечания

Литература 

 
Отряды лучепёрых рыб